У́лица Дова́тора — название улиц в честь генерала Л. М. Доватора в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 1-я улица Доватора и 2-я улица Доватора — улицы в Витебске.
 Улица Доватора — улица в Минске.
 Улица Доватора — улица в Речице.
 Улица Доватора — улица в Гродно.
 Улица Доватора — улица в городском поселке Шарковщина (районный центр в Витебской области).
 Улица Доватора — улица в Пинске.
 Улица Доватора Л. М. — улица в Мозыре.

Казахстан 
 Улица Доватора — улица в Караганде.

Молдавия 
 Улица Доватора (Strada Dovator) в Бельцах.

Россия 
 Проспект Доватора — проспект во Владикавказе.
 Улица Доватора — улица во Владимире.
 Улица Доватора — улица в Златоусте.
 Улица Доватора — улица в Изобильном.
 Улица Доватора — улица в Краснодаре.
 Улица Доватора — улица в Липецке.
 Улица Доватора — улица в Москве.
 Улица Доватора — улица в Новосибирске.
 Улица Доватора — улица в Орске.
 Улица Доватора — улица в Петропавловске-Камчатском.
 Улица Доватора — улица в Ростове-на-Дону.
 Улица Доватора — улица в Туле.
 Улица Доватора — улица в Ульяновске.
 Улица Доватора — улица в Челябинске.
 Улица Доватора — улица в Хабаровске.
 Улица Доватора — улица в Черкесске.
 Улица Доватора — улица в Городце.
 Улица Доватора — улица в Новокузнецке.
 Улица Доватора — улица в Пермь.
 Улица Доватора — улица в Кургане.

Украина 
 Улица Доватора — улица в Запорожье.
 Улица Доватора — улица в Кривом Роге.
 Улица Доватора — улица в Луцке.
 Улица Доватора — улица в Сумах.
 Улица Доватора — улица в Харькове.
 Улица Доватора — улица в Краматорске.
 Улица Доватора — улица в Суходольске.

См. также